Benoni bezeichnet:
 Benoni (Südafrika), Stadt in Südafrika
 den biblischen Beinamen Ben Oni („Unheilssohn“) des Benjamin (Bibel)
 Benoni-Verteidigung, Eröffnung im Schachspiel

Benoni ist der Familienname folgender Personen:
 Lino Benoni (* 1950), italienischer Bobsportler
 Lorenzo Benoni, Pseudonym des englisch-italienischen Schriftstellers Giovanni Domenico Ruffini (1807–1881)